Сезон 1992 у Першій хорватській футбольній лізі — перше футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, створеному після розпаду СФРЮ та відповідного припинення участі хорватських команд у чемпіонаті Югославії. Через війну у країні сезон пройшов з 29 лютого по 13 червня 1992 року за скороченою схемою, відповідно до якої 12 команд-учасниць змагання зіграли одна з одною по дві гри. Крім цього відразу декілька команд-учасниць чемпіонату проводили частину своїх домашніх ігор на нейтральних полях, оскільки міста, які вони представляли, знаходилися в зоні активних воєнних дій.

З наступного сезону Перша ліга розширювалася до 16 учасників, тож за результатами сезону 1992 жоден клуб не полишав елітний дивізіон.

Оскільки Хорватський футбольний союз, під егідою якого відбувалося це змагання, був прийнятий до УЄФА лише у червні 1993 року, переможець та призери чемпіонату Хорватії 1992 року не отримували можливості участі в єврокубках.

Першим чемпіоном новітньої незалежної Хорватії став сплітський «Хайдук», який на фініші сезону на три очки випередив найближчого переслідувача, ФК «Загреб».

Турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 1992 на RSSSF  

1992
Хорватія